Йёрн<ref>Суперанская А. В. Современный словарь личных имён: Сравнение. Происхождение. Написание. — М.: Айрис-пресс, 2005. — С. 265.</ref> () — мужское имя, встречающееся в Дании и Норвегии. Это краткая форма имени Йёрген (Jørgen), которое в свою очередь является датской и норвежской формой греческого имени Γεώργιος'' (Geôrgios), означающего земледелец (название состоит из гео, «земля» и эрго, «работать»). Имя было популярным для норвежских мальчиков, родившихся в 1960-х годах.

Некоторые персоналии по имени Йёрн:
 Слот, Йёрн (род. 1944) — датский шахматист
 Хурум, Йёрн (род. 1967) — норвежский палеонтолог
 Утзон, Йёрн (1918—2008) — датский архитектор

Примечания 

Датские имена
Норвежские имена